

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Anversa degli Abruzzi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Calascio
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Casalincontrada
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Celano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Cerchio
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Cocullo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Collarmele
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Collelongo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Isola del Gran Sasso d'Italia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Luco dei Marsi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Ortona
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Palmoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Pescocostanzo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Rosciolo dei Marsi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Villa Santa Maria

Calabria 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a San Giovanni in Fiore

Campania 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Ischia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Massa Lubrense
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Mondragone – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie all’Orto del Conte – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Cavour – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Toledo – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Porchiano – a Napoli
 Complesso di Santa Maria delle Grazie – a Giugliano in Campania
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Penta, frazione di Fisciano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Pozzuoli
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Ravello
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Sant'Agata sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Siano

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Carpi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Goro
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Parma
 Chiesa e monastero di Santa Maria delle Grazie – a Ferrara

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Andreis
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Castions di Strada

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Marino
Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica – a Roma
Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci – a Roma
Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Trionfale – a Roma
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Vicovaro

Liguria 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie la Nuova – a Genova
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Valbrevenna

Lombardia 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Codogno
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Gravedona
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Lodi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Melegnano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Milano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio – a Milano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Monza
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Pavia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Soncino
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Voghera

Marche 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Ancona
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Borgo Piandebussi a Caldarola
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Senigallia

Piemonte 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Molino dei Torti
Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Ovada
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Sillavengo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Varallo

Puglia 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Campi Salentina
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Cerignola
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Foggia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Francavilla Fontana
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a San Giovanni Rotondo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Trani

Sardegna 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Pozzomaggiore

Sicilia 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Alcamo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Biancavilla
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Castellammare del Golfo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Nicolosi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Paternò
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Zafferana Etnea

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Anghiari
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – ad Arezzo
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Calenzano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Castel del Piano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio – a Cortona
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Montalcino
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Montepulciano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Montevarchi
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Pistoia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Roccastrada
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Roccastrada
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Sansepolcro

Trentino-Alto Adige 
 Chiesetta di Santa Maria delle Grazie – a Rovereto

Umbria 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Campi – a Norcia
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Magione

Veneto 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Conegliano
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Padova

Svizzera 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Bellinzona
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Cugnasco-Gerra
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie – a Mendrisio

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Maria delle Grazie
 Chiesa di Santa Maria della Grazia
 Chiesa della Madonna delle Grazie
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie